Australian Open 2001 byl 89. ročník úvodního tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 15. až 28. ledna. Hrálo se v Melbourne Parku v Melbourne na 25 dvorcích s tvrdým umělým povrchem Rebound Ace. Organizátory události byly Mezinárodní tenisová federace a Australský tenisový svaz.

Obhájci titulu ve dvouhrách byli Američané Andre Agassi, jenž turnaj vyhrál a Lindsay Davenportová.

Poprvé probíhaly soutěže také v nově otevřeném a druhém největším stadionu areálu pro 10 500 sedících diváků Hisense aréně, která původně nesla název Multi-Purpose Venue. Premiérovým zápasem, jenž se v ní 15. ledna 2001 odehrál, bylo střetnutí úvodního kola ženské dvouhry mezi Monikou Selešovou a Brie Rippnerovou. Jeho délka nepřesáhla deset minut, když se Rippnerová v úvodu zranila a skrečovala. Prvním dohraným utkáním se tak stalo vítězství Tima Henmana nad Hišámem Arázím v následujícím duelu.

Vítězové 
Mužskou dvouhru vyhrál Američan Andre Agassi a obhájil tak titul. Jednalo o jeho třetí triumf na Australian Open a celkově sedmý grandslamový.

V ženské dvouhře triumfovala Američanka Jennifer Capriatiová, pro niž výhra znamenala debutový grandslamový vavřín.

Titul v soutěži mužské čtyřhry získal švédsko-australský pár Jonas Björkman a Todd Woodbridge. Pro Björkmana to byl třetí titul v řadě a současně poslední v této soutěži na Australian Open a celkově pak třetí grandslamový. Pro Woodbridge představoval také třetí výhru z Melbourne a celkově dvanáctou grandslamovou z mužské čtyřhry.
 
V ženské čtyřhře zvítězila dvojice amerických sester Sereny a Venus Williamsových. Pro obě to byl premiérový titul v této soutěži na Australian Open a celkově čtvrtfý na Grand Slamu.

Smíšenou čtyřhru vyhrál americko-jihoafrický pár Corina Morariuová a Ellis Ferreira. Pro oba titul představoval jediný grandslamový z mixu, který v kariéře získali.

Dospělí

Mužská dvouhra

Ženská dvouhra

Mužská čtyřhra

Ženská čtyřhra

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Reference 

  

 
ATP Tour 2001
WTA Tour 2001
Tenis v Austrálii v roce 2001